Воро́ны клюю́т твои́ посе́вы, Джуzе́ппе — советская и украинская панк-рок-группа из Луганска. Лидером группы является Игорь Орцев, депутат Луганского городского совета фракции Коммунистической партии Украины.

История 
Образована в 1988 году под именем «ВКТП,Д!» (аббревиатура от действующего названия). Название было взято в честь радиопароля кубинских партизан Че Гевары. Первый концерт дала 2 мая 1988. В годы существования СССР группа записала два магнитоальбома (один из них под именем «Хроника» попал нелегально в Великобританию, где его дальнейшие следы теряются). Грандиозным успехом группы стало выступление на фестивале «СыРок-3» в 1990 году в Москве наравне с группами «Весёлые картинки», «Два самолёта» и «Пекин Роу-Роу». После распада СССР в 1991 году группа прекратила своё существование.

В 1990-е и 2000-е были несколько попыток возродить группу, однако возрождение состоялось только весной 2008 года. В настоящее время группа продолжает выпускать альбомы. Группа популярна среди коммунистических и пророссийских организаций Украины, является победительницей конкурса на новый гимн Украины, организованного Коммунистической партией Украины: новый текст был написан лидером группы Игорем Орцевым на музыку гимна УССР.

Тематика песен 
Тексты песен группы отличаются наличием большого количества ненормативной лексики, которую, однако, умел правильно использовать как бывший вокалист группы Алексей Хрынов, так и нынешний лидер Игорь Орцев. Среди тематики выделяются критика аморального поведения, в том числе и гомосексуальных наклонностей в обществе («Пидарасы» и «Про Пидаров»), шутливая ностальгия по СССР («Геодезист», «Ворошилов — гад») и высшее мастерство сатирика («Вова, Вова»).

Одной из самых известных песен группы является украиноязычная композиция «Гуп» (инципит «Я насрав собі в шаровари...»), которая является пародией на гимн УНА-УНСО и полна огромного количества ненормативной лексики в адрес украинских националистов. Гимн УНА-УНСО при этом был написан на мелодию известной песни итальянских партизан «Bella ciao», что вызывало недовольство левых активистов и привело вскоре к рождению своеобразного ответа, написанного на вариацию мелодии «Bella ciao».

Состав

В записи последнего альбома 
 Игорь Орцев — вокал, гитара
 Дмитрий Емец — гитара
 Елена Рыбак — бэк-вокал
 Сергей Гончаренко — клавишные, ударные, мастеринг, сведение
 Владислав Сытник
 Альберт Мирошников
 Влад Мельников
 Павел Орцев

Ранние участники 
 Алексей Хрынов — вокал
 Владимир Земляченко — гитара
 Софья Грахольская — баян
 Дмитрий Максимов — ударные
 Максим Набоко — бас-гитара
 Юлия Ситникова — вокал, бэк-вокал
 Андрей Шергин — труба
 Вячеслав Кучеренко — тромбон
 Геннадий Мирошников -  директор, менеджер, продюсер

Дискография 
 Хроника (1988, магнитоальбом)
 Название неизвестно (1988, магнитоальбом)
 Хроника (2009, переиздание)
 Время Че (2010)
 Багряный космос (2011)
 Быть! Быть! Быть! (2013)

См. также 
 Сектор газа
 Красная плесень
 Майк Науменко

Примечания

Ссылки 
 
 

Рок-группы СССР
Рок-группы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году